Małgorzata Gonzaga (1564-1618) – księżna Ferrary, Modeny i Reggio
 Małgorzata Gonzaga (1591-1632) – księżna Lotaryngii i Bar.